Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Каталіна Кастаньйо 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2005
Budapest Grand Prix